Poggesi – abitanti di Piani Poggio Fidoni
Poggesi – abitanti di Poggio (Ancona)
Poggesi – abitanti di Poggio (Marciana)
Poggesi – abitanti di Poggio (Sanremo)
Poggesi – abitanti di Poggio Aquilone
Poggesi – abitanti di Poggio Cinolfo
Poggesi – abitanti di Poggio Fidoni
Poggesi – abitanti di Poggio Filippo
Poggesi – abitanti di Poggio Perugino
Poggesi – abitanti di Poggio Renatico
Poggesi – abitanti di Poggio Rusco
Poggesi – abitanti di Poggio San Romualdo
Poggesi – abitanti di Poggio San Vicino
Poggesi – abitanti di Poggio Sannita
Poggesi – abitanti di Poggio Santa Cecilia
Poggesi – abitanti di Poggio a Caiano
Poggesi – abitanti di Poggio delle Corti
Poggesi – abitanti di Poggio delle Rose